Длугосёдло () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вышкувский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 7718 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Адамово
 Аугустово
 Блёхы
 Буды-Пшетыч
 Хорхосы
 Хшчанка-Фольварк
 Хшчанка-Влосцяньска
 Далеке
 Дембеница
 Длугосёдло
 Гронды-Шляхецке
 Гронды-Залевне
 Ящулты
 Калиново
 Корнациска
 Липняк-Маёрат
 Лончка
 Малашек
 Маряново
 Нова-Пецына
 Нове-Босево
 Нова-Весь
 Ольшаки
 Острыкул-Дворски
 Острыкул-Влосцяньски
 Плевки
 Прабуты
 Пшетыч-Фольварк
 Пшетыч-Влосцяньска
 Сечихы
 Стара-Пецына
 Старе-Босево
 Старе-Суски
 Стасин
 Вулька-Грохова
 Вулька-Пясечна
 Заляс
 Замосць
 Знамёнчки
 Зыгмунтово

Соседние гмины 
 Гмина Браньщик
 Гмина Говорово
 Гмина Острув-Мазовецка
 Гмина Жонсник
 Гмина Жевне
 Гмина Вонсево

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства